Мото Гран-при Валенсии было 18-й (последней) гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Это соревнование прошло с 24 по 26 октября 2008 года на трассе Валенсии.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки 

Валенсия